|-
| (4201) Орос (Orosz) ||  || 3 мая 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (4202) Минитти (Minitti) ||  || 12 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4203) Брукато (Brucato) ||  || 26 марта 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4204) Барзиг (Barsig) ||  || 11 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4205) Дэвид Хьюз (David Hughes) || 1985 YP || 18 декабря 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4206) Веруламиум (Verulamium) || 1986 QL || 25 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4207) Чернова (Chernova) ||  || 5 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4208) Киселёв (Kiselev) ||  || 6 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4209) Бригс (Briggs) ||  || 4 октября 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4210) Изобельтомпсон (Isobelthompson) ||  || 21 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4211) Розниблетт (Rosniblett) || 1987 RT || 12 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4212) Сансю-Асукэ (Sansyu-Asuke) ||  || 28 сентября 1987 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (4213) Ньёрд (Njord) ||  || 25 сентября 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (4214) Вералинн (Veralynn) ||  || 22 октября 1987 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4215) Камо (Kamo) ||  || 14 ноября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4216) Нойнкирхен (Neunkirchen) ||  || 14 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4217) Энгельхардт (Engelhardt) ||  || 24 января 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4218) Демоттони (Demottoni) ||  || 16 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4219) Накамура (Nakamura) || 1988 DB || 19 февраля 1988 || Kobuchizawa || М. Иноуэ, О. Мурамацу
|-
| (4220) Флуд (Flood) || 1988 DN || 22 февраля 1988 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4221) Пикассо (Picasso) || 1988 EJ || 13 марта 1988 || Паломар || Джефф Алу
|-
| (4222) Нэнсита (Nancita) ||  || 13 марта 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4223) Сикоку (Shikoku) || 1988 JM || 7 мая 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4224) Сьюза (Susa) || 1988 KG || 19 мая 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4225) Хобарт (Hobart) || 1989 BN || 31 января 1989 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
| (4226) Дамиан (Damiaan) || 1989 RE || 1 сентября 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (4227) Каали (Kaali) || 1942 DC || 17 февраля 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
| (4228) Немиро (Nemiro) ||  || 25 июля 1968 || Cerro El Roble || Plyugin, G. A., Belyaev, Yu. A.
|-
| (4229) Плевицкая (Plevitskaya) || 1971 BK || 22 января 1971 || Крым || Черных Л. И. 
|-
| (4230) ван ден Берг (van den Bergh) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (4231) Фиремен (Fireman) || 1976 WD || 20 ноября 1976 || Гарвард || -
|-
| (4232) Апарисио (Aparicio) || 1977 CD || 13 февраля 1977 || Сан-Хуан || -
|-
| (4233) Пальчиков (Palʹchikov) ||  || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4234) Евтушенко (Evtushenko) ||  || 6 мая 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4235) Татищев (Tatishchev) ||  || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И. 
|-
| (4236) Лидов (Lidov) ||  || 23 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4237) Раушенбах (Raushenbakh) ||  || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4238) Одри (Audrey) || 1980 GF || 13 апреля 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4239) Гудмен (Goodman) || 1980 OE || 17 июля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4240) Грюн (Grün) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4241) Паппалардо (Pappalardo) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4242) Брекэр (Brecher) || 1981 FQ || 28 марта 1981 || Гарвард || -
|-
| (4243) Нэнкивелл (Nankivell) ||  || 4 апреля 1981 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (4244) Захарченко (Zakharchenko) ||  || 7 октября 1981 || Крым || Черных Л. И. 
|-
| (4245) Наииц (Nairc) ||  || 29 октября 1981 || Нанкин || -
|-
| (4246) Телеман (Telemann) ||  || 24 сентября 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4247) Грэхэмсмит (Grahamsmith) || 1983 WC || 28 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4248) Рональд (Ranald) || 1984 HX || 23 апреля 1984 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (4249) Кршемже (Kremze) ||  || 29 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4250) Перун (Perun) || 1984 UG || 20 октября 1984 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (4251) Кафаш (Kavasch) ||  || 11 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4252) Годвин (Godwin) ||  || 11 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4253) Маркер (Marker) ||  || 11 октября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4254) Камель (Kamel) ||  || 24 октября 1985 || Квистаберг || К.-И. Лагерквист
|-
| (4255) Spacewatch || 1986 GW || 4 апреля 1986 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (4256) Кагамигава (Kagamigawa) || 1986 TX || 3 октября 1986 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4257) Убасти (Ubasti) || 1987 QA || 23 августа 1987 || Паломар || Mueller, J. E.
|-
| (4258) Рязанов (Ryazanov) ||  || 1 сентября 1987 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4259) Маккой (McCoy) ||  || 16 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (4260) Янай (Yanai) || 1989 AX || 4 января 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4261) Гэкко (Gekko) || 1989 BJ || 28 января 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (4262) DeVorkin || 1989 CO || 5 февраля 1989 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (4263) Abashiri ||  || 7 сентября 1989 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
| (4264) Karljosephine || 1989 TB || 2 октября 1989 || Сайдинг-Спринг || Cwach, K. F. J.
|-
| (4265) Кани (Kani) || 1989 TX || 8 октября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (4266) Waltari || 1940 YE || 28 декабря 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
| (4267) Баснер (Basner) || 1971 QP || 18 августа 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4268) Гребеников (Grebenikov) ||  || 5 октября 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4269) Bogado || 1974 FN || 22 марта 1974 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
| (4270) Juanvictoria ||  || 1 октября 1975 || Сан-Хуан || -
|-
| (4271) Новосибирск (Novosibirsk) ||  || 3 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4272) Entsuji ||  || 12 марта 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (4273) Dunhuang ||  || 29 октября 1978 || Нанкин || -
|-
| (4274) Караманов (Karamanov) ||  || 6 сентября 1980 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4275) Богустафсон (Bogustafson) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4276) Клиффорд (Clifford) || 1981 XA || 2 декабря 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4277) Голубов (Holubov) || 1982 AF || 15 января 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4278) Гарвей (Harvey) || 1982 SF || 22 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4279) Де Гаспарис (De Gasparis) || 1982 WB || 19 ноября 1982 || Сан-Витторе || -
|-
| (4280) Симоненко (Simonenko) ||  || 13 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4281) Pounds ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4282) Эндатэ (Endate) ||  || 28 октября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4283) Stoffler || 1988 BZ || 23 января 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4284) Kaho ||  || 16 марта 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4285) Hulkower || 1988 NH || 11 июля 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4286) Рубцов (Rubtsov) ||  || 8 августа 1988 || Крым || Черных Л.И. 
|-
| (4287) Трисов (Trisov) ||  || 7 сентября 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4288) Tokyotech ||  || 8 октября 1989 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (4289) Biwako ||  || 29 октября 1989 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (4290) Гэйсэй (Heisei) ||  || 30 октября 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4291) Кадаихасу (Kodaihasu) || 1989 VH || 2 ноября 1989 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (4292) Аоба (Aoba) || 1989 VO || 4 ноября 1989 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (4293) Масуми (Masumi) || 1989 VT || 1 ноября 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (4294) Horatius || 4016 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (4295) Wisse || 6032 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4296) van Woerkom ||  || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Хендрик Гент
|-
| (4297) Eichhorn || 1938 HE || 19 апреля 1938 || Гамбург || Dieckvoss, W.
|-
| (4298) Jorgenunez || 1941 WA || 17 ноября 1941 || Фабра || Polit, I.
|-
| (4299) WIYN || 1952 QX || 28 августа 1952 || Бруклин || IAP
|-
| (4300) Marg Edmondson ||  || 18 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|}